Дзилебки () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Урагинское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 1451 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Кубачи, Ицари, Гузбая, Урцаки, Ураги, Амузги, Шари, Урхнища, Уркутумахи 1, Уркутумахи 2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района